Bourgeau ist der Familienname folgender Personen:

 Eugène Bourgeau (1813–1877), französischer Botaniker
 Victor Bourgeau (1809–1888), kanadischer Architekt

Siehe auch:
 Borgeaud
 Le Bourgeau